Doudeauville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Doudeauville (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
Doudeauville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
Doudeauville-en-Vexin im Département Eure